Eustraty – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Eustraty – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego